

Patronyme 

 Alberico da Barbiano, un condottiere Italien du  siècle.

Navire 
Alberico da Barbiano peut aussi désigner :
 Alberico da Barbiano, un croiseur léger de classe Alberto da Giussano de la Regia Marina.